

Cinema 
 La vita negli oceani (Océans) – film documentario del 2010 diretto da Jacques Perrin e Jacques Cluzaud

Musica 
 Oceans – singolo dei Pearl Jam del 1992
 Oceans – singolo dei Milk Inc. del 1999
 Oceans – singolo dei Tea Party del 2005
 Oceans – singolo dei Seafret del 2015

Pagine correlate 
 Ocean